PVP steht für:
 Kartoffelvirus P
 in der Informatik siehe Parallel Vector Processing
 Packet Video Protocol
 ein Comic-Strip über eine Spielezeitungs-Redaktion, siehe PVP (Comic)
 Polizeivizepräsident in Deutschland, siehe Polizeipräsident.
 Polyvinylpyrrolidon, ein Hilfsstoff in der Pharmazie und Chemie
Portalverbundprotokoll, Protokoll für die Kommunikation zwischen Stamm- und Anwendungsportalen im österreichischen E-Government
 Pyrrolidinovalerophenon, eine Designerdroge
 Partizip Vorzeitig Passiv, eine Zeitform in der lateinischen Sprache, siehe Partizip Perfekt Passiv
 ein allradgetriebenes (4×4) leicht gepanzertes französisches Militärfahrzeug, siehe Petit Véhicule Protégé
 Photoselektive Vaporisation der Prostata, siehe Benigne Prostatahyperplasie#Laserverfahren
 PVP (Band), Schweizer Hip-Hop-Band

PvP steht für:
 Player versus Player: der Kampf Spieler-gegen-Spieler in einem Computerspiel

Abkürzung